Айнтра́хт ( — единодушие, согласие):

Название спортивных и футбольных клубов:
«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)
 «Айнтрахт» (Бамберг)
 «Айнтрахт» (Брауншвейг)
 «Айнтрахт» (Дуйсбург)
 
 «Айнтрахт» (Трир)

Название стадиона:
 «Айнтрахт» — стадион в городе Брауншвейг